Лонган (, , лунъянь, что значит «глаз дракона») — вечнозелёное дерево, которое культивируется в Китае, Таиланде, Тайване, Вьетнаме и Индонезии ради съедобных плодов; вид рода Dimocarpus семейства Сапиндовые (Sapindaceae).

Описание 
Деревья высотой около 1 метр, но иногда могут достигать 4 м в высоту.

Сочная мякоть ароматного плода лонгана имеет своеобразный сладкий вкус. Цвет прочной несъедобной внешней оболочки плода — от пятнисто-желтоватого до красноватого. Как и его родственник, китайский личи, плод лонгана содержит твёрдое тёмно-красное или чёрное семя.

Плоды содержат много сахара, витамин С, кальций, железо и фосфор, а также множество биокислот, полезных для кожи. Кожица спелого плода должна быть плотной, без трещин. Более спелым считается лонган, который полежал некоторое время после снятия с дерева. В китайской народной медицине утверждается, что засушенный фрукт обладает седативным эффектом.

Таксономия 
, 1790,  1: 233—234.

Синонимы

  nom. inval.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  nom. inval.

Подвиды

Охранный статус 
Согласно Международной Красной книге, в диком состоянии лонган близок к уязвимому положению.

В культуре 
В Таиланде первое упоминание о лонгане датируется 1896 годом, когда путешественник из Китая привёз в подарок супруге короля Чулалонгкорна пять саженцев лонгана. Два саженца были посажены в Бангкоке, а остальные — в местечке Чиангмай.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Сапиндовые
Фрукты
Растения, впервые описанные в книге Flora Cochinchinensis